Эльса Граве (, 17 января 1918 — 17 июня 2003) — шведская писательница, поэтесса и художница.

Биография 
Эльса Граве родилась в 1918 г. Её отец Карл Вольрат Граве был горным инженером, мать Эльса Регина Ерле — учительницей.

Окончив школу в 1938 г., Эльса год путешествовала по странам Европы и изучала искусство. Вернувшись в Лунд, она поступила в Лундский университет, где изучала романские языки, историю искусств и религии. Во время обучения в университете она познакомилась с поэтом и художником . В 1942 г. она переехала в Стокгольм для изучения искусства у художника . Тогда же она познакомилась с писателем и переводчиком Карлом Веннбергом. В 1943 г. она впервые показала себя поэтессой, выпустив сборник стихов Inkräktare.

В 1945 г. Эльса вышла замуж за врача Олле Хеншена-Нюмана и вернулась с ним обратно в Лунд. В этом браке родилось двое детей, и семья переехала в Линчёпинг и Боден, где работал муж Эльсы. Эльса опубликовала несколько сборников стихов и драму. В 1945 г. брак распался, а Эльса с двумя детьми прожила год на Капри, а затем некоторое время жила в Сэндруме (Халланд), где обосновалась община художников. В 1957 г. она поселилась недалеко от Хальмстада, где и прожила следующие 40 лет.

Литературное наследие Эльсы Граве включает восемнадцать поэтических сборников, три романа и несколько пьес, её творчество представлено во многих поэтических антологиях. Общественное признание она получила после выхода в 1948 г. сборника Bortförklaring. Она считается одной из самых заметных поэтесс Швеции середины XX в. Её произведения характеризуются своеобразным стилем, сочным языком, абсурдом, гротеском и иронией. В стихах она часто критикует западную цивилизацию, в поэме Svinborstnatt выводит свиней, которые почти достигли уровня человека. Она часто пишет о материнстве, об усталых, печальных матерях, с трудом справляющихся со своими обязанностями.

Творчество Эльсы Граве было высоко оценено современниками. Она неоднократно получала литературные призы, в частности, престижную премию  (1968 г.), премию  (1978), Приз Шведского радио (1978) и др.

Публикации 

 Inkräktare 1943
 Som en flygande skalbagge 1945
 Bortförklaring 1948
 Den blåa himlen 1949
 Medusan och djävulen 1949
 Avskedsövning 1951
 Påfågeln 1952
 Isskåpet 1952
 9 elegier 1953
 Ariel 1955
 Lufthav 1956
 Från taggarnas värld 1958
 Luciafirarna 1959
 Positiv försvarspolitik 1959
 Isdityramb 1960
 Höstfärd 1961

 Tre lyriska gräl 1962
 Dikter 1943—1963
 Sphinxen 1963
 Höjdförlust 1965
 Medan vi låg och sov 1966
 Hungersöndag 1967
 Dikter 1968
 Vid nödläge 1969
 Mödrar som vargar 1972
 Avfall. Från och till 1974
 Slutförbannelser 1977
 En tid i paradiset 1981
 Evighetens barnbarn 1982
 För isdemoner är fan en snögubbe 1985
 Sataneller 1989

Примечания

Ссылки 
 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1001487?programid=5053
 https://www.hd.se/2004-10-21/det-svanger-om-elsa-graves-sataneller
 Elsa Grave. Dikter
 https://www.sydsvenskan.se/2018-01-04/100-arsjubileum-for-egensinniga-elsa-grave
 http://www.elsagrave-sallskapet.se/elsa/garthon.html

Поэты Швеции
Писательницы XX века